De vijfde editie van het ATP-toernooi van Bangkok 2007 (met de officiële naam Thailand Open) werd van 24 tot en met 30 september gespeeld.
Er werd indoor gespeeld op de hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok